Dzikowizna ist ein polnischer Ortsname:
 Dzikowizna (Ryn), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dzikowizna (Kalwaria Zebrzydowska), Or tim Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Kleinpolen